Sidortschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Alexejewna Sidortschuk (1981–2019), russische Zoologin und Paläontologin
 Klaus Sidortschuk (* 1963), deutscher Politiker